Пинха́сик — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Пинхасик, Гдалий Исаакович (1897—?) — советский партийный и государственный деятель.
 Пинхасик, Митя Самуилович (1919—?) — советский и израильский инженер-механик.